Ritsema ist der Familienname folgender Personen:

 Coba Ritsema (1876–1961), niederländische Porträtmalerin
 Coenraad Ritsema (1846–1929), niederländischer Entomologe
 Jacob Ritsema (1869–1943), niederländischer Landschafts-, Genre-, Porträt- und Stilllebenmaler